Jingjing – monaco cristiano cinese
Jingjing e Chacha – mascotte della Divisione di sorveglianza Internet dell'ufficio di pubblica sicurezza di Shenzhen, Cina
Guo Jingjing – ex tuffatrice cinese
Li Jingjing – canoista cinese